Mas de la Vila (les Cases de la Serra), masia de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra
 Mas de la Vila (Talamanca), masia de Talamanca, al Bages

 Mas de la Vila  o Mas la Vila (Olost)